

Anno 
 287 o 287 a.C.

Matematica 
 287 (numero)